Edison Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Edison Township (Minnesota)
 Edison Township (New Jersey)
 Edison Township (South Dakota)